Saint-Mary (avec un trait d'union) est un nom de lieu ou d'édifice inspiré du saint chrétien Mary le confesseur qui  a évangélisé le sud de l'Auvergne au  ou au  ; on retrouve ce toponyme principalement en Auvergne. 

Le prénom « Mary » provient du latin « Marius » et ne doit pas être confondu avec le prénom anglais « Mary » correspondant à « Marie » en français.

Toponyme

Saint-Mary (Antigua-et-Barbuda) est une paroisse de l'île d'Antigua.

St. Mary (Missouri), une ville du comté de Sainte-Geneviève, dans le Missouri.
 Saint Mary Ranger Station, une  station de rangers située dans le comté de Flathead, dans le Montana.

Saint-Mary (Cantal), ancienne commune française du Cantal, intégrée à Roannes-Saint-Mary.
 Saint-Mary (Charente), une commune française de la Charente.
 Saint-Mary-le-Cros, un village situé sur la commune de Ferrières-Saint-Mary.
 Saint-Mary-le-Plain, une commune du Cantal.
 La Besseyre-Saint-Mary, une commune de la Haute-Loire.
 Ferrières-Saint-Mary, une commune du Cantal.
 Roannes-Saint-Mary, une commune du Cantal.

Édifice 

 Église Saint-Mary d'Albaret-Sainte-Marie
 Église Saint-Mary de la Besseyre-Saint-Mary
 Église Saint-Mary des Curniers à Châteauneuf-Miravail
 Église Saint-Mary de Maurines
 Église Saint-Mary d'Orcet
 Église Saint-Mary de Saint-Mary (Charente)
 Église de Saint-Mary-le-Cros
 Église Saint-Mary de Saint-Mary-le-Plain
 Église Saint-Mary de Vézézoux
 Église Saint-Mary de Colamine à Vodable

Oronyme 
- Puy Mary (1 783 m), un sommet des monts du Cantal dans le Massif central, en France.